Comedian steht für:

 Komiker, Humorist

sowie:
 Comedian (Album), Album von Eddie Murphy (1983)
 The Comedian (2012), britischer Film von Tom Shkolnik (2012)
 The Comedian (2016), US-amerikanischer Film von Taylor Hackford (2016)
 Jerry Seinfeld: Comedian, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Christian Charles (2002)
 The Comedian, Superheld einer Graphic Novel, siehe Watchmen #Comedian

Siehe auch:
 Comedians
 Komiker (Begriffsklärung)